L'agent orange est un défoliant utilisé massivement pendant la Guerre du Viêt Nam.

Agent Orange peut aussi désigner :
 Agent Orange, un groupe californien formé à la fin des années 1970, dont le premier album parut en 1981 ;
 Agent Orange, un album du groupe Sodom paru en 1989 ;
 Agent Orange, un morceau sur l'album Music for the Masses du groupe Depeche Mode, paru en 1987 ;
 Agent Orange, une désignation de Larfleeze, personnage de l'univers fictif de Green Lantern.